Artic steht für:

 Artic (Magazin), deutschsprachiges Magazin für Kunst und Philosophie 
 Transtech Artic, ein Straßenbahntyp

Artic ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Artic (Indiana), im DeKalb County
 Artic (Washington), im Grays Harbor County
 Artic Mine, Mine im Silver Bow County, Montana

ARTIC steht als Abkürzung für:
 Anaheim Regional Transportation Intermodal Center, Hauptbahnhof von Anaheim, Kalifornien

Siehe auch:
 Artik
 Artig
 Artyk

Abkürzung